Octet (ottetto) può riferirsi a:

Informatica 
 Octet (ottetto, simbolo o) – byte di otto bit secondo lo standard IEEE 1541

Musica 
 Octet – composizione di George Benjamin del 1978
 Octet – composizione di Steve Reich del 1979
 Octet – album di Philly Joe Jones del 1981
 Octet – album di Anthony Braxton del 1995